Nogometna šola Mura är en slovensk fotbollsklubb, som spelar på Fazanerija stadion i Murska Sobota. De spelar i den slovenska högstadivisionen, Prva Liga Slovenije.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 20 december 2019

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Slovenien